Tissa – comune della Turingia, in Germania
 Tissa – fiume russo della Buriazia, affluente dell'Oka
 Tissa Balasuriya – teologo e presbitero singalese
 Tissa Buddha – uno dei Buddha che hanno preceduto lo storico Gautama Buddha